Azzopardi är ett maltesiskt efternamn, som burits av bland andra:

 Francesco Azzopardi
 Ian Azzopardi
 Mario Azzopardi
 Nicole Azzopardi

Maltesiska efternamn